V Личный чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» с 17 по 21 апреля 2013 года.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат Европы на сайте Федерации спортивной гимнастики России

2013
Спортивная гимнастика
Международные спортивные соревнования в Москве
Апрель 2013 года
Спорт в России в 2013 году
2013 год в Москве
Международные соревнования по гимнастике в России
Чемпионаты Европы в России